Дженерали Лейдис Линц 2013 е 27-ото издание на Дженерали Лейдис Линц. Турнирът е част от категория „Международни“ на WTA Тур 2013. Провежда се в Линц, Австрия от 7 до 13 октомври.

Сингъл 
Виктория Азаренка е шампионката от Дженерали Лейдис Линц 2012, но тя решава да не участва през 2013 г.

Анджелик Кербер печели титлата, отстранявайки Ана Иванович с 6 – 4, 7 – 6(8 – 6) във финалния двубой.

Поставени тенисистки 
Анджелик Кербер получи покана от организаторите (WC), след като схемата бе излязла. Първоначално поканата бе дадена на Лиза-Мария Мозер.

Кербер стана първа поставена, но намери място в долната част на схемата, което доведе до някои промени в позициите на останалите поставени тенисистки.

Основна схема

Легенда 

 Q ( – квалификант) – тенисист, преминал квалификациите
 WC ( – уайлд кард) – специална покана от организаторите на турнира
 LL ( – щастлив губещ) – най-високоранкираният тенисист, отпаднал в последния кръг на квалификациите, влиза в основната схема на мястото на друг играч, отказал се от участие в турнира поради някаква причина
 Alt ( – заместник) – играч, който получава място в турнира след отказването на друг тенисист
 SE ( – специален допуск) – тенисист, който не може да участва в квалификациите, тъй като все още играе в друг турнир, получава място в основната схема чрез special exempt
 PR ( – защитаващ ранкинг) – използва се за допускане на тенисисти, които дълго време са отсъствали от тура поради контузии и в резултат са се смъкнали в ранглистата
 w/o ( – служебна победа) – при отказване на играч още преди началото на мач, опонентът му печели служебно
 r ( – отказал се) – при оттегляне на тенисист по време на мач, най-често поради здравословни причини
 d ( – неизпълнение) – отстраняване на играч за неспортсменско поведение

Финална фаза

Горна половина

Долна половина

Двойки 
Анна-Лена Грьонефелд и Квета Пешке са шампионките от Дженерали Лейдис Линц 2012, но двете решават да не участват през 2013 г.

Каролина Плишкова и Кристина Плишкова печелят титлата, побеждавайки във финала Габриела Дабровски и Алисия Росолска със 7 – 6(8 – 6), 6 – 4.

Поставени двойки

Основна схема

Легенда 

 Q ( – квалификант) – тенисист, преминал квалификациите
 WC ( – уайлд кард) – специална покана от организаторите на турнира
 LL ( – щастлив губещ) – най-високоранкираният тенисист, отпаднал в последния кръг на квалификациите, влиза в основната схема на мястото на друг играч, отказал се от участие в турнира поради някаква причина
 Alt ( – заместник) – играч, който получава място в турнира след отказването на друг тенисист
 SE ( – специален допуск) – тенисист, който не може да участва в квалификациите, тъй като все още играе в друг турнир, получава място в основната схема чрез special exempt
 PR ( – защитаващ ранкинг) – използва се за допускане на тенисисти, които дълго време са отсъствали от тура поради контузии и в резултат са се смъкнали в ранглистата
 w/o ( – служебна победа) – при отказване на играч още преди началото на мач, опонентът му печели служебно
 r ( – отказал се) – при оттегляне на тенисист по време на мач, най-често поради здравословни причини
 d ( – неизпълнение) – отстраняване на играч за неспортсменско поведение

Схема

Външни препратки 
 Схема на сингъл
 Схема на квалификациите
 Схема на двойки

WTA Тур 2013
Дженерали Лейдис Линц